Eagleton ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Eagleton (Arkansas)
 Eagleton (Montana)
 Eagleton (North Carolina)
 Eagleton (Wisconsin), im Chippewa County
 Eagleton Fields (Pennsylvania)
 Eagleton Village, im Blount County, Tennessee

Personen:
 Stephen Eagleton (* 1976), australischer Fußballspieler
 Terry Eagleton (* 1943), britischer Literaturtheoretiker
 Thomas Eagleton (1929–2007), US-amerikanischer Politiker, Senator von Missouri